Amiens c'est aussi le tien est un album autoproduit du groupe Les Fatals Picards datant de mai 2000. Les six premières chansons, de même que Et c'est comme, Va t'en, et Tony, seront réenregistrées pour l'album suivant.

Liste des pistes 
 Comme un océan
 I live in Picardie
 Nadine
 Crache ta rage
 Mets du gras
 Le putois
 Lavement
 Et c'est comme
 La caisse à Dédé
 Il est con Sultan
 scout
 Va t'en
 Gisèle et Raymond
 Aventurier
 Hasta Fuego
 C'est pas bien
 De brie et de fureur
 Toi mon ami le curé
 Tony
 Cache cache
 Le p'tit chat
 Excusez-moi madame

Album musical sorti en 2000
Album des Fatals Picards